La main, en hiéroglyphes égyptien, est classifiés dans la  section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D46.

Il représente une main humaine et est translitéré d ou ḏr.t.

C'est un idéogramme du terme ḏr.t "main" mais son usage le plus courant est en tant que phonogramme unilitère de valeur d.

Notons que D46 semble avoir très probablement inspiré l'alphabet protosinaïtique pour le caractère d'où dérive la lettre K de l'alphabet latin.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien